Fairport ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fairport (Iowa)
 Fairport (Kansas)
 Fairport (Michigan)
 Fairport (Missouri)
 Fairport (New York)
 Fairport (North Carolina)
 Fairport (Virginia)
 Fairport Harbor, Ohio